

Comuni 
 Pozzolo Formigaro – comune in provincia di Alessandria, in Piemonte
 Lonate Pozzolo – comune della provincia di Varese, in Lombardia

Frazioni 
 Pozzolo – frazione di Bore in provincia di Parma
 Pozzolo – frazione di Domaso in provincia di Como
 Pozzolo – frazione di Figino Serenza in provincia di Como
 Pozzolo – frazione di Legnago in provincia di Verona
 Pozzolo – frazione di Marmirolo in provincia di Mantova
 Pozzolo – frazione di Santa Brigida in provincia di Bergamo
 Pozzolo – frazione di Villaga in provincia di Vicenza
 Pozzolo-Roncole – l'unica frazione di Montescano in provincia di Pavia